Гемибореальный —  термин, используемый в биогеографии, геоботанике и климатологии по отношению к экосистемам, расположенным между зонами умеренного и бореального (субарктического) климата. В научной литературе по геоботанике также используются равнозначные ему термины «неморально-бореальный» () и «бореально-неморальный» ().

Биогеография и геоботаника

В биогеографии используется термин «гемибореальная зона» (), в геоботанике — «гемибореальный лес» (), «гемибореальная лесная экосистема» (). 

Гемибориальный лес обладает некоторыми характеристиками бореального леса и имеет общие черты с лесами умеренной зоны на юге. Для гемибореальной зоны характерно сосуществование хвойных деревьев, таких, как сосна обыкновенная и ель обыкновенная, и различных широколиственных пород, таких как осина, клён, берёза, рябина, ольха, бук, орешник, граб. Из деревьев, характерных для умеренной зоны, в гемибореальной зоне произрастают липа мелколистная, ясень обыкновенный, вяз шершавый, дуб обыкновенный. В большинстве гемибореальных лесов наличествует широкое разнообразие травянистых растений (вейник тростниковидный, орляк обыкновенный, ожика волосистая и др.).

Различают два основных типа гемибореальных лесов:
 гемибореальный лес естественного происхождения с крупными хвойными и южными лиственными деревьями, встречающийся практически только в лесных заповедниках, таких как «Беловежская пуща», а также в восточной части Польши;
 гемибореальный лес искусственного происхождения, то есть смешанный лес, выросший на заброшенных лесистых лугах с лиственными деревьями (ясень, дуб, орешник) и заросший хвойными породами, особенно елями.

Климатология
Термин «гемибореальный климат» включает в себя формы климатов, обозначенных Dfb, Dwb и Dsb в классификации климатов Кёппена. Иногда он применяется ко всем районам с долгой холодной зимой и тёплым (но не жарким) летом, в том числе к полузасушливым и засушливым районам в зависимости от среднегодового количества осадков.

Примеры

Примеры зон с гемибореальным климатом или гемибореальными экосистемами:

 Россия: в европейской России гемибореальные леса протянулись сужающейся на восток полосой между 54 и 60° северной широты. К ним относятся южная тайга и хвойно-широколиственные (подтаёжные, смешанные) леса; гемибореальные леса включает в себя ; на Валдайской возвышенности есть бореальный хвойный лес; бореальные леса есть в Западной Сибири и на Дальнем Востоке;
 северная Белоруссия, северная часть Украины; 
 Латвия, Эстония, северная Литва, северо-восточная Польша; 
 Канада: вся юго-восточная Канада, за исключением южной части Онтарио, а также центральных районов Канадских прерий за пределами пастбищ;
 Норвегия: самая южная часть страны; 
 Финляндия: прибрежная зона и архипелаг Турку, регион Аландских островов.
 Швеция: южная Швеция, кроме самых южных муниципалитетов;
 США: большая часть штатов Мичиган, Висконсин и Миннесота, а также восточная часть Северной Дакоты;
 гемибореальные леса есть в континентальной Северной Азии.

Примечания

Биогеография
Геоботаника
Леса
Климатические зоны
Климатология
Экосистемы